Ket bezeichnet
 Bra-Ket, in der Quantenmechanik eine spezielle Vektornotation
 Ket (Fluss), ein Nebenfluss des Ob in Russland
 Ket (Rapperin), eine deutsche Rapperin
 Ket (Sprache), eine jenisseische Sprache
 Ket (Südselkupisch), eine selkupische Sprache
 Ket, eine Sagengestalt

Ket ist der Familienname folgender Personen:
 Dick Ket (1902–1940), niederländischer Maler, Grafiker und Lithograf
 Robert Ket (auch Robert Kett) († 1549), englischer Grundherr und Bauernführer

KET steht für:
 Key English Test, die einfachste Sprachprüfung der Universität Cambridge
 Key Enabling Technologies, der englische Begriff für industrielle Schlüsseltechnologien

ket steht für:
 Ket (Sprache) (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Kett

Abkürzung